Il doppio del torneo di tennis Hamburg Masters 2006, facente parte dell'ATP Tour 2006, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 6-2, 7-6(8).

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (campioni)

 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale)
 Leoš Friedl /  Pavel Vízner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Masters 2006